Гузе́нко — українське прізвище.

 Гузенко Андрій Леонідович ( 1973) — український футболіст та тренер, півзахисник.
 Гузенко Ігор Сергійович (1919—1982) — начальник відділу шифрування посольства СРСР у Канаді, що передав канадській стороні шифри та документи з даними радянської агентури.
 Гузенко Костянтин Олександрович (* 1966) — народний депутат України, член Партії регіонів.
 Гузенко Максим Васильович ( 1981) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Гузенко Ольга Миколаївна ( 1956) — срібна призерка Олімпійських ігор 1976 з академічного веслування.
 Гузенко Сергій Олександрович (1987—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко